Le nom Comets d'Utica peut faire référence à :

 Comets d'Utica, équipe de la Ligue américaine de hockey entre 2013 et 2021 ;
 Comets d'Utica, équipe de la Ligue américaine de hockey depuis 2021.